Die Badminton-Europameisterschaften 2010 fanden vom 14. bis zum 18. April 2010 in Manchester, England, statt. Folgend die Ergebnisse im Herreneinzel.

Endrunde

Vorrunde

Sektion 1

Sektion 2

Sektion 3

Sektion 4

Weblinks 
 Die Badminton-Europameisterschaft 2010 auf tournamentsoftware.com

2010
Europameisterschaft 2010
Europameisterschaft 2010